Луи́с Хавье́р Параде́ла Ди́ас (; , Калимете, Матансас, Куба) — кубинский футболист, нападающий клуба «Сантос де Гуапилес» и сборной Кубы.

Карьера

Клубная карьера 
Парадела выступал на родине за клубы «Гуантанамо», «Исла-де-ла-Хувентуд» и «Пинар-дель-Рио».

В январе 2019 года Парадела подписал профессиональный контракт с клубом «Универсидад» из второго по уровню дивизиона Гватемалы.

29 августа 2019 года Парадела был взят в аренду клубом Чемпионшипа ЮСЛ «Рино 1868» до конца сезона 2019, и таким образом стал первым кубинским спортсменом, прибывшим в США по визе для спортсменов. Дебютировал за «Рино» 7 сентября 2019 года в матче против «Фресно», выйдя на замену на 72-й минуте вместо Кори Херцога.

В январе 2020 года он подписал контракт с «Джокоро», клубом Примеры Сальвадора. За клуб игрок сыграл только 6 матчей и забил 1 гол, потому что клубный чемпионат был приостановлен из-за пандемии COVID-19.

В июле 2020 года перешёл в другой сальвадорский клуб «Чалатенанго», потому что не смог перейти в коста-риканский клуб «Сантос де Гуапилес» из-за ковидных ограничений. Предложение от «Сантос де Гуапилес» оставалось в силе.

В январе 2021 года всё-таки перешёл в «Сантос де Гуапилес» и вскоре дебютировал против «Картахинес».

Международная карьера 
За сборную Кубы Парадела дебютировал 27 августа 2018 года в товарищеском матче со сборной Барбадоса. 8 сентября 2018 года в матче квалификации Лиги наций КОНКАКАФ 2019/20 против сборной Теркса и Кайкоса забил свои первые голы за национальную команду, оформив хет-трик.

Парадела был включён в состав сборной Кубы на Золотой кубок КОНКАКАФ 2019.

Голы за сборную

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Футболисты Кубы
Игроки сборной Кубы по футболу
Игроки ФК «Гуантанамо»
Игроки ФК «Исла-де-ла-Хувентуд»
Игроки ФК «Пинар-дель-Рио»
Игроки ФК «Универсидад» Гватемала
Игроки ФК «Рино 1868»
Игроки ФК «Джокоро»
Игроки ФК «Чалатенанго»
Игроки ФК «Сантос де Гуапилес»